Panuś − polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 841 osób.

Osoby noszące nazwisko Panuś 
 Kazimierz Panuś – polski teolog, duchowny katolicki
 Tadeusz Panuś – polski duchowny katolicki

Przypisy